Frohnhofen heißen folgende geographischen Objekte:

 Frohnhofen, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Frohnhofen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern 
 Frohnhofen (Eichenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Eichenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Frohnhofen (Laufach), Ortsteil der Gemeinde Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Frohnhofen (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Frohnhofen (Reichelsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Frohnhofen (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Frohnhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Frohnhofen (* 1955), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Fronhofen